A fertőző kevésvérűség a következő betegségekre utalhat:

 lovak fertőző kevésvérűsége (Equine Infectious An(a)emia, EIA), „ló-AIDS”
 macskák fertőzéses anémiája (Feline Infectious Anaemia), haemobartonellosis